State Street Bridge ist der Name folgender Brücken:

im NRHP gelistet:
 State Street Bridge (Iowa) in Mason City, Cerro Gordo County, ID-Nr. 98000740
 State Street Bridge (Michigan) in Bridgeport, Saginaw County, ID-Nr. 95001391

sonstige:
 State Street Bridge (Harrisburg) im Dauphin County, Pennsylvania